Уида:

 Уида (1839—1908) — псевдоним английской романистки Марии Луизы Раме.
Уида — город в Бенине, расположенный в южной части страны, на побережье Гвинейского залива.
Уида (корабль) — флагманский корабль пирата Чёрного Сэма Беллами, названный в честь города Уида — тогдашнего центра работороговли.